Mooreville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Mooreville (Connecticut)
 Mooreville (Michigan)
 Mooreville (Mississippi)
 Mooreville (Texas)

Siehe auch:
 Mooresville